Lucien Adrion (1889-1953), peintre et aquarelliste français ;
 Rainer Adrion (1953-), joueur de football et entraineur allemand.